Троицкий сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — село Троицкое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 10033 человека, в том числе 4610 мужчин и 5423 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 9854 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Троицкое.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края